Planjsko se poate referi la:

 Planjsko, Majšperk, localitate din comuna Majšperk, Slovenia
 Planjsko, Pljevlja, sat din comuna Pljevlja, Muntenegru